Party line (telefonie) - telefoonsysteem waarbij twee of meer gebruikers op dezelfde telefoonlijn zijn aangesloten
 Party Line (film) - Amerikaanse film uit 1988
 Party Line (Wanessa) - lied van de Braziliaanse zanger Wanessa
 Party Line (The Kinks) - lied van de Britse band The Kinks
 Party-Line - Nederlands betaalnummer
 Partijlijn - informele term voor de inhoudelijke agenda van een politieke partij